Lalanne kan syfta på:

 Léon Lalanne (1811–1892), en fransk ingenjör och matematiker
 Ludovic Lalanne (1815–1898), en fransk historiker

Geografi

Frankrike
 Lalanne, Gers
 Lalanne, Hautes-Pyrénées